

Religion 
 Portement de croix, épisode de la vie de Jésus-Christ.

Peinture 
 Le Portement de Croix (Andrea di Bartolo) (vers 1415-1420), tableau d'Andrea di Bartolo conservée au musée Thyssen-Bornemisza de Madrid.
 Le Portement de Croix (Bosch, Gand) (début du ), tableau attribué à Jérôme Bosch conservé au musée des Beaux-Arts de Gand. 
 Le Portement de Croix (Bosch, L'Escurial) (vers 1505), tableau de Jérôme Bosch conservé au monastère Saint-Laurent-de-l'Escurial.
 Le Portement de Croix (Bosch, Vienne) (années 1500), tableau de Jérôme Bosch conservé au musée d'Histoire de l'art de Vienne.
 Le Portement de Croix (Brueghel) (1564), tableau de Pieter Brueghel l'Ancien conservé au musée d'Histoire de l'art de Vienne. 
 Le Portement de Croix (Simone Martini) (1333), tableau de Simone Martini conservée au musée du Louvre de Paris.
 Le Portement de Croix (Raphaël) (vers 1516-1517), tableau de Raphaël conservée au musée du Prado de Madrid.

Voir aussi